Die 2. HNL 2019/20 war die 29. Spielzeit der zweiten kroatischen Fußballliga. Die Saison begann am 16. August 2019. Nach dem 19. Spieltag (8. März 2020) wurde sie wegen der COVID-19-Pandemie in Kroatien zunächst ausgesetzt und am 6. Mai 2020 für beendet erklärt.

Modus 
Die Liga wurde für diese Saison auf 16 Vereine erweitert. Diese sollten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander antreten. Der Tabellenerste stieg direkt auf, der Dritte spielte gegen den Vorletzten der 1. HNL in den Play-offs um den Aufstieg. Absteigen musste in diesem Jahr keiner.

Vereine

Abschlusstabelle

Play-off 
Der Zweite bestritt im Anschluss an die reguläre Saison am 2. und am 5. August 2020 zwei Relegationsspiele gegen den Neunten der 1. HNL.

|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20